Vivo - uma empresa operadora de telefones celulares, fixo, internet e TV no Brasil
 Vivo (empresa de tecnologia) - uma fabricante de smartphones da China
 Vivos - um filme
 Vivo (álbum de Clã)
 Vivo (álbum de Lobão)
 Vivo (álbum de Luis Miguel)
 Vivo (álbum de Ney Matogrosso)
 Vivo (instrumento musical)

Desambiguação